Колиндрес ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Коста-Орьенталь. Занимает площадь 6,6 км². Население — 7872 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 46 км.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Colindres
 Festival de folk cántabro

Муниципалитеты Кантабрии
Города Кантабрии